Hoyt Taylor ist der Name folgender Personen: